Туликов — русская фамилия; имеет женскую форму Туликова.

 Известные носители 
 Туликов, Серафим Сергеевич (настоящее имя Серафи́м Григо́рьевич Бобое́дов; 1914—2004) — советский российский композитор, пианист, народный артист СССР.